Porslin eller Porcelain kan syfta på:

 Porslin – en av tre huvudgrupper av keramiska tillverkningssätt

Musik

Album
Porcelain (album med Sparta) – ett album, av Sparta från 2004

Låtar
Porslin (låt) – en låt från 2013 med Anna Järvinen
Porcelain (låt med Moby) – en låt av Moby från 1999 på albumet Play
Porcelain (låt med Red Hot Chili Pepper) – en låt av Red Hot Chili Pepper från albumet Californication
Porcelain (låt med Patrick Stump) – en låt av Patrick Stump på EP:n Truant Wave från 2011 
Porcelain (låt med Better Than Ezra) – en låt av Better Than Ezra från albumet Deluxe

Se även
 Porcelaine – en hundras från Franche-Comté i östra Frankrike